Liste des peintures de Nicolas Mignard, peintre français du .

Liste 

Mignard